Władysław Lasoń (1909–2001) – aktor i reżyser
 Władysław Lasoń – farmakolog